Cabrojo puede referirse a:

Lugares de España:

 Cabrojo: Localidad del municipio de Cabezón de la Sal (Cantabria).
 Cabrojo: Localidad del municipio de Rionansa (Cantabria).